Rysowane tobie – drugi singel promujący album Andrzeja Piasecznego pt. Spis rzeczy ulubionych. Radiowa premiera miała miejsce na antenie Radia Zet.

Notowania

Polish Airplay Top 100

Euro Airplay Top 100

Przypisy 

Single wydane w roku 2009